The Blue Hour (film), een film uit 2007
The Blue Hour (Rhys Marsh), een muziek album uit 2012